Weiman steht unter anderem für:
 Duane Weiman (1946–2015), kanadischer Politiker (Progressive Conservative Party of Saskatchewan)
 Tyler Weiman (* 1984), kanadischer Eishockeyspieler

Wei Man steht für:
 Wei Man (2. Jahrhundert v. Chr.), Yan-chinesischer General und koreanischer Herrscher

siehe auch:
Weimann, Wieman, Wiman, Weimar (Begriffsklärung)